Pojem posunutí je používán v několika různých významech:
 Posunutí souřadnic – v matematice pro zvláštní případ transformace souřadné soustavy
 Posunutí (geometrie) – v matematice pro jedno ze shodných zobrazení geometrického prostoru
 Posuvný pohyb – ve fyzice pro pohyb tělesa, při němž všechny jeho body opisují shodnou přímou trajektorii